Питман — фамилия.

 Питман, Айзек (1813—1897) — британский учитель, изобретатель стенографической скорописи Питмана.
 Питман, Бенджамин (1822—1910) — американский резчик по дереву, популяризатор скорописи Питмана; брат Айзека Питмана.
 Питман, Брайони (род. 1997) — британская лучница, чемпионка Европейских игр.
 Питман, Герберт (1877—1961) — третий офицер лайнера «Титаник».

См. также 
 Скоропись Питмана
 
 Питматик